«Iglesia de Santa Sofía» puede referirse a:

Iglesias 
 La iglesia de Santa Sofía de Sofía, en Bulgaria.
 La Iglesia de Santa Sofía de Nesebar, en China.
 La Iglesia de Santa Sofía de Harbin, en China.
 La iglesia de Santa Sofía de Nicosia, en Chipre.
 La iglesia de Santa Sofía de Monemvassia, en Grecia.
 La iglesia de Santa Sofía de Salónica, en Grecia.
 La iglesia de Santa Sofía de Anacapri, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Benevento, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Corsano, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Giugliano, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Nápoles, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Padua, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de San Vero Milis, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Venecia, en Italia.
 La iglesia de Santa Sofía de Moscú, en Rusia.
 La iglesia de Santa Sofía de Estambul, en Turquía.
 La iglesia de Santa Sofía de Trebisonda, en Turquía.

Basílicas 
 La basílica de Santa Sofía de Salónica, en Grecia.
 La basílica de Santa Sofía de Roma, en Italia.
 La basílica de Santa Sofía de Constantinopla (Estambul), en Turquía.

Catedrales